Македония — греческий пассажирский пароход постройки 1912 года, оставшийся в истории греческого флота и Балканских войн как вспомогательный крейсер.

Предшественник 
Предшественником Македонии был одноимённый грузо-пассажирский пароход, постройки около 1880 года (). Первый «Македония» принадлежал компании «Всегреческое Пароходство» (греч. «Πανελλήνιος Ατμοπλοΐα»-Панэллиниос Атмоплойа) и осуществлял рейсы на линии Пирей — Киклады — Крит.

Перед надвигающейся греко-турецкой войной 1897 года был мобилизован для доставки грузов в порты Ионического моря. а пароход вошёл в Амбракийский залив, служивший тогда границей между Греческим королевством и Османской империей, с пассажирами, военными грузами и мулами для армии на борту. В Вербное воскресение а, выгрузившись и при выходе из залива у османского тогда города Превеза неожиданно подвергся одновременному обстрелу береговых батарей всех трёх крепостей города. Целью обстрела было потопление судна в проливе, чтобы в надвигающейся войне закрыть греческой Западной флотилии доступ в залив. Несмотря на повреждения и пожар, капитану судна удалось на полной располагаемой скорости вывести судно из пролива, направив его к мысу Актий, где судно и затонуло. Вход в залив остался свободным.

Вспомогательный крейсер «Македония» 
«Всегреческое Пароходство» заказало второй одноимённый пассажирский пароход английской верфи Sir James Laing & Sons, Сандерленд. Судно было передано судовладельцу в 1912 году. Это был один из первых греческих океанских пассажирских лайнеров, вместимостью 6333 брутто регистровых тонн, длиной 128,6 и шириной 15,55 метров. Судно имело 2 винта, 2 мачты, 2 трубы, 2-палубную надстройку и по 9 спасательных шлюпок с каждого борта. Паровая машина четырёхкратного расширения обеспечивала скорость в 17 узлов.

После подъёма греческого флага, «Македония» совершил свой первый рейс 5 апреля 1912 года, на линии Пирей — Патры — Марсель — Кадис — Нью-Йорк.

Всего через несколько рейсов, с началом Первой Балканской войны Греческое правительство мобилизовало «Македонию», который получив вооружение вошёл в состав флота как вспомогательный крейсер ( — войтитико эвдромо) и войсковой транспорт ( — оплитагого). Корабль, под командованием капитана П. Тсукаласа, вошёл во флотилию аналогичных 5 мобилизованных пассажирских кораблей, под командованием коммодора И. Дамианоса.

3 января 1913 года, в 10:30 утра, находясь у причала города Эрмуполис, остров Сирос «Македония» подвергся обстрелу орудиями турецкого крейсера Хамидие. «Хамидие» был единственным турецким кораблём сумевшим проскользнуть а через кордон, установленный греческим флотом у входа в Дарданеллы. Командующий греческим флотом адмирал Кунтуриотис одержавший победу над турками за два дня до этого, а, в сражении у Эли и загнавший турецкий флот в проливы, не стал преследовать «Хамидие», невзирая на приказы правительства. Кунтуриотис считал что его основная стратегическая задача — запретить турецкому флоту выход в Эгейское море и что действия турецкого крейсера могут создать проблемы мореплаванию, но не могут изменить греческое господство в Эгейском архипелаге в пользу турок. Последовавшая греческая победа в сражении при сражении при Лемносе а, в результате которой турецкий флот не посмел более выйти в Эгейское море подтвердили правильность решения Кунтуриотиса.

Обстрел «Македонии» в порту Эрмуполис 3 января 1913 года из орудий «Хамидие» занял не более 10 минут. Капитан «Македонии» не стал ввязываться в неравную артиллерийскую дуэль и решил ускорить события, чтобы избежать потерь среди гражданского населения города. Не отвечая на огонь и не борясь с возникшим пожаром и течью корпуса, капитан приказал открыть кингстоны и затопить корабль. Потери гражданского населения ограничились 1 убитым и 2 ранеными.

Через десять дней экипаж «Македонии» откачал воду своими средствами, поднял корабль и произвёл временный ремонт. После чего «Македония» ушёл своим ходом на базу флота на острове Саламина для производства генерального ремонта, на деньги греческого правительства.

В том же, 1913, году пароход был выведен из состава флота. Двумя годами позже «Македония» был продан голландской компании и ходил под голландским флагом до 1921 года. Голландские судовладельцы сохранили первоначальное имя парохода. В 1921 году пароход был куплен компанией Ллойд Латино, которая дала ему имя «Pinzio». Под этим именем пароход проработал до 1932 года, когда был продан на лом.

Наследник 
 
Следующим одноимённым кораблём греческого ВМФ стал фрегат Македония, вошедший в состав флота в 1992 году.

Ссылки

Источники 
 «Новейший Энциклопедический Словарь Илион» том.12, стр.848- «Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου» τομ.12ος, σελ.848.
 К.Паизис, Капитан наставник ВМФ, «Корабли Греческого Военно-морского Флота (1830—1979)» Генеральный Штаб Флота — 1979 — Κ. Παΐζη Αρχ/ρχου ΠΝ "Τα Πλοία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού (1830—1979) ΓΕΝ — 1979.
 А. И. Дзамдзис «Греческие океанские лайнеры (1907—1977)» Афины 2000 — Α. Ι. Τζαμτζή «Τα Ελληνικά Υπερωκεάνια (1907—1977)» Αθήνα 2000

Корабли Греции
Военные корабли Греции